Аса́новське сільське поселення () — муніципальне утворення у складі Комсомольського району Чувашії, Росія. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — присілок Асаново.

Населення 
Населення — 874 особи (2019, 1065 у 2010, 1139 у 2002).

Примітки 

Поселення Комсомольського району (Чувашія)